Cumaarzuur of hydroxykaneelzuur is een organisch zuur afgeleid van kaneelzuur, waarbij een hydroxylgroep op de benzeenring is geplaatst. Naargelang de plaats van de hydroxylgroep worden drie structuurisomeren onderscheiden:

Deze verbindingen hebben de brutoformule C9H8O3 en molaire massa 164,16 g/mol.

Cumaarzuren zijn secundaire plantenstoffen uit de groep van fenylpropanoïden. 4-cumaarzuur komt het meeste voor.

Carbonzuur
Alkeen
Fenylpropanoïde